Мерей — название населённых пунктов и фамилия:

Топонимы 
 Мерей (быв. 50 лет КазССР) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Мерей (быв. Логашкино) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

Персоналии 
 Мерей, Ференц (1909, Будапешт — 1986, Будапешт) — венгерский психолог.

См. также 
 ЦСК ВВС (женский футбольный клуб) (в 1990—1991 годах наз. «Мерей» и «СКА-Мерей»)
 Мерёй